Ragazze sole (Club de femmes) – film del 1936 diretto da Jacques Deval
 Club di ragazze (Club de femmes) – film del 1956 diretto da Ralph Habib